Galepsos ist der Name von:
 zwei griechischen Städten:
 antike Stadt an der Westküste der Sithonia auf der Halbinsel Chalkidike, siehe Galepsos (Chalkidike),
 antike Stadt in der Thasitische Peraia östlich von Amphipolis, siehe Galepsos (Thasitische Peraia),

 und einer mythischen Figur:
 ein makedonischer Heros, der Sohn des Thasos (Sohn des Agenor)